Sarrasin est une autre orthographe pour ,  et .

Nom commun 
Sarrasin peut désigner :
 sarrasin, une pseudo-céréale appelée aussi blé noir ;
 sarrasin, tout opposant païen pour les Carolingiens durant le Haut Moyen Âge ;
 sarrasin, musulmans pour les croisés du Moyen Âge ;
 sarrasin, un calcaire coquillier ;
 Sarrasin, le nom donné aux habitants de Famars, une commune du Nord-Pas-de-Calais et aux habitants de Saraz, une commune du Doubs.

Sarrasins peut désigner :
 Sarrasins, peuples de confession musulmane pendant l’époque médiévale ;
 sarrasins, les multiples fragments (d'une hauteur émergée inférieure à deux mètres) qui accompagnent un iceberg lorsqu'il se détache d’une barrière de glace ou d'un glacier.

Sarrasine peut désigner :
 Sarrasine, une nouvelle d’Honoré de Balzac, publiée en 1830 ;
 sarrasine, en architecture, une herse qui pouvait descendre du haut d'une porte pour protéger l'accès d'une place-forte après le pont-levis, encore appelée cataracte ou orgue.

Pseudonyme 

 Sarrasin ou Sarrazin, trouvère anglo-normand du , auteur du Roman du Hem.

Toponyme 

 Castelsarrasin, une commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne.

Patronyme 

 Jean-François Sarrasin (1614-1654), auteur français ;
 Paul Benedict Sarasin (1856-1929), naturaliste suisse ;
 Karl Friedrich Sarasin (1859-1942), ethnologue suisse, appelé aussi Fritz Sarrasin, auteur d'une Ethnographie des Kanak (1929) avec Jean Roux (1876-1939) ;
 Paul Sarrasin (1963-), chanteur, animateur et doubleur québécois ;
 Maeva Sarrasin (1987-), footballeuse suisse.

Entreprise 
 J. Safra Sarasin, banque bâloise depuis 1841

Patronyme français